Dom- und Diözesanmuseum steht für:

 Dom- und Diözesanmuseum (Hildesheim), Museum in Hildesheim
 Dom- und Diözesanmuseum (Mainz), Museum in Mainz
 Dom- und Diözesanmuseum (Wien), Museum in Wien

Siehe auch:

 Dom-Museum (Bremen)
 Dom-Museum (Lübeck)